Леонтьевское — деревня в Новосельском сельском поселении Сланцевского района Ленинградской области.

История 
Усадьба Выездок упоминается на карте Санкт-Петербургской губернии Ф. Ф. Шуберта 1834 года.

ЛЕОНТЬЕВСКОЕ — мыза владельческая при речке Гверездне, число дворов — 1, число жителей: 17 м. п., 24 ж. п. (1862 год) 

В XIX — начале XX века мыза административно относилась к Выскатской волости 1-го земского участка 1-го стана Гдовского уезда Санкт-Петербургской губернии.

Согласно Памятной книжке Санкт-Петербургской губернии 1905 года мыза Леонтьевское площадью 1325 десятин принадлежала действительному статскому советнику Николаю Николаевичу фон Эндену.

Согласно карте Петроградской и Эстляндской губерний 1919 года на месте современной деревни находилась мыза Выездок.

По данным 1933 года выселок Леонтиевское входил в состав Новосельского сельсовета Рудненского района.

По состоянию на 1 августа 1965 года деревня Леонтьевское входила в состав Новосельского сельсовета Кингисеппского района.

По данным 1973 и 1990 годов деревня Леонтьевское входила в состав Новосельского сельсовета.

В 1997 году в деревне Леонтьевское Новосельской волости проживали 5 человек, в 2002 году — 3 человека (все русские).

В 2007 году в деревне Леонтьевское Новосельского СП проживали 7 человек, в 2010 году — 16 человек.

География 
Деревня расположена в юго-восточной части района близ автодороги  (Сижно — Будилово — Осьмино).

Расстояние до административного центра поселения — 1 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной платформы Сланцы — 33 км.

Демография

Достопримечательности 
Остатки усадьбы Трефуртов.

Примечания 

Населённые пункты Сланцевского района
Мызы Сланцевского района